Nayak, Nayaka, Nayakar, Nayakkar, Naik, Naiker, Naicker, Naickan, Nayakkan, Naidu, Nayudu o Naidoo són diferents versions d'un sol títol utilitzat sovint a l'Índia. Deriva dels sàncrit Nayaka que vol dir líder.

Índia del sud 
 Naik o Nayak a Tamil Nadu, títol utilitzar per diversos governants, destacant els de Madura, Tanjore i Gingi. Inicialment equivalia a una mena de virrei territorial dels reis de Vijayanagar i després fou el títol reial; en origen el nayaka era un cap militar que rebia terres del rei i fou utilitzat per primer cop durant la dinastia Kakatya. Sota Vijayanagar hi havia regnes hereditaris dependents, províncies imperials administrades per representants del rei amb títol de raja o mandaleshwar o shavidi, i els territoris en feu, tributaris del rei, governats per nayaks o samantes.
 Nayaka o Nayakar a Tamil Nadu, adoptat per la gent de parla telugu de Tanjore i Madura
 Nayak o Nayaka: títol utilitzat pels Bedaru, Cheptegara, Charodi, Kannadiyan, Valmiki, Servegara, Siviyar, Toreya, Boyar, Palegar, Ramoshi i Vedan.
 Nayak a Karnataka és utilitzat pels Tulu Billava Moger, i per la gent de parla kannada a la regió de Malnad.
 Naicker a Tamil Nadu, utilitzat per les castes Vanniyar Naicker, Tholuva Naicker (Tulava Naicker), Vettalakara Naicker, Thottai Naicker.
 Thottia Naickers utilitzat pels Rajakambalam, Gollavar, Sillayar, Thokalavar i Tholuva Naicker.
 L'utilitzen també els Pallis, Irules i Vedes.
 Naidu a Andhra Pradesh i Tamil Nadu: títol de casta del grup Katu
 Naicker a Kerala títol del Jen Kurumbas

Índia del nord 
Com a Naik o Nayak és un títol utilitzat per diverses castes

Enllaços externs 
http://nfwa-kerala.com/ABOUT.HTM 
http://www.telugudiaspora.com/telugu_publications_article9.htm

Referències 
Traducció abreujada dels principals punts de l'article de la Viquipèdia anglesa.

Títols nobiliaris
Dinasties de l'Índia